Бандику́товые  — семейство сумчатых млекопитающих. Распространены в Австралии, Новой Гвинее и на нескольких восточных островах Индонезии.

Описание 
Бандикутовые — небольшие животные, живущие на поверхности земли. Их задние лапы более длинные, чем передние, из-за чего их передвижение похоже на заячье. Когти на передних лапах используются для рытья земли в поисках пищи. Бандикуты живут поодиночке и активны главным образом в ночное время. Они всеядны: к их пище относятся насекомые, небольшие позвоночные и растительный материал.

Классификация 
Бандикутовые делятся на три подсемейства, отличительными признаками которых являются форма черепа, а также разные ареалы.
 Подсемейство Peramelinae
 Род 
 Род 
 Подсемейство Peroryctinae
 Род 
 Подсемейство Echymiperinae
 Род 
 Род 
 Род

Литература 
 Wilson D. E., and Reeder D. M.: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005. ISBN 0-8018-8221-4.

Бандикутообразные
Семейства млекопитающих